FDZ steht für:
 Forschungsdatenzentrum als Teil der Forschungsdateninfrastruktur
 Dietzenbach Bahnhof (DS100-Code)

FdZ steht für:
 Führer der Zerstörer

Abkürzung